

Аннандейл — місто, штат Міннесота
 Аннандейл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Аннандейл — переписна місцевість, штат Вірджинія